KOMMU TV ist ein privater Fernsehsender im Schweizer Rheintal und in Liechtenstein. Ausgestrahlt wird das Programm in einem eigenen 24 Stunden Kanal in den Kabelnetzen von TV Com & FL 1 (Telecom Liechtenstein) sowie über RiiSeez (Rheintal). Gesamt werden 54.000 Haushalte beliefert. Trägerin von KOMMU TV ist die bateko AG mit Sitz in 9466 Sennwald. Pro Woche wird derzeit 3 Stunden unterschiedliches Programm produziert und ausgestrahlt. Es gibt die Talksendung kommu.tv Smalltalk. Sportberichte werden in der Sendung Sportarena gezeigt.  Parallel zum Fernsehkanal werden die produzierten Beiträge auch auf der Online Mediathek ausgestrahlt. Es werden zum Beispiel der Marathon der 3 Länder am Bodensee und die Österreich-Rundfahrt im Livestream übertragen.

Weblinks 
 Website und Mediathek

Einzelnachweise 

Fernsehsender (Schweiz)
Fernsehsender (Liechtenstein)